L'invincibile ninja – film del 1981, titolo originale Enter the Ninja
canzone e video dell'album $O$ del gruppo rap-rave sudafricano Die Antwoord